

Ausztria
Bécs főváros bosnyák, horvát, montenegrói és szerb neve

Horvátország
Beč falu Bosiljevo községben Károlyváros megyében

Szlovénia
Beč falu Cerknica községben